Bob Simcock (1947-), un homme politique néo-zélandais
 Iain Simcock (1965-), un organiste, claveciniste et chef de chœur britannique
 Susie Simcock (1938-2020), une personnalité du squash néo-zélandaise.